Table des caractères Unicode U+ABC0 à U+ABFF.

Meitei mayek (Unicode 5.2) 
Utilisés pour l’écriture brahmique avec l’abugida meitei mayek, notamment de la langue meitei.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (A000-AFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  Meetei Mayek, table sur le site Unicode (document PDF).

00ABC